Bize est un toponyme qui peut désigner :
 Bize (Haute-Marne), commune française de la Haute-Marne
 Bize (Hautes-Pyrénées), commune française des Hautes-Pyrénées
 Bize-Minervois, commune française de l'Aude

Bize est aussi un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Matías Bize (1979-), réalisateur chilien.

Homonymie de toponyme